Дунёвка — топоним в Новгородской области России:
 Дунёвка (деревня)
 Дунёвка (посёлок при станции)
 Дунёвка (платформа)